El coll polar és un complement de roba confeccionat amb tela polar que es col·loca en el coll per a protegir del fred. Té una funció similar a la bufanda. N'hi ha de diferents grandàries i colors. A diferència de la bufanda, el coll polar no és una veta de tela sinó que forma un cercle que cobreix el coll íntegrament. És semblant a la bufanda però més fàcil de llevar i de posar.

Accessoris de vestir